Jasenice es un topónimo eslavo. Puede referirse a:

 Jasenice (Zadar), un pueblo y municipio próximo a Zadar (Croacia);
 Jasenice (Dubrovnik-Neretva), un pueblo situado en Konavle (Croacia);
 Jasenice (Třebíč), un pueblo y municipio situado en la República Checa.